Le terme Cité idéale peut désigner :
 une cité idéale (concept d'urbanisme) ;
 La Cité idéale, ou panneau d'Urbino, peinture italienne conservée au Palazzo Ducale d'Urbino.